Sebastian Castro-Tello (Estocolmo, 14 de março de 1987) é um futebolista sueco. Joga no Hammarby IF, atua como meio-campista ou atacante.

Futebolistas da Suécia